Gmina Franklin (Minnesota)
 Gmina Franklin (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Franklin (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Franklin (hrabstwo Bremer)
 Gmina Franklin (hrabstwo Cass)
 Gmina Franklin (hrabstwo Clarke)
 Gmina Franklin (hrabstwo Decatur)
 Gmina Franklin (hrabstwo Warren, Ohio)